Перец, Ицхак:
  (1936—2002) — израильский политик, депутат кнессета от партий «Ликуд», «Рафи» и «Маарах», заместитель министра промышленности, торговли и занятости Израиля.
 Перец, Ицхак Хаим (род. 1938) — израильский раввин и политик, депутат кнессета от партии «ШАС» и министр в ряде правительств Израиля.